

Film
The Terrible Truth – cortometraggio del 1915 diretto da Lynn F. Reynolds
The Terrible Truth – cortometraggio del 1951 prodotto dalla Sid Davis Productions

Tv
The Terrible Truth – episodio del 2007 della serie tv Welcome to Paradise